Milan Stojanović – calciatore jugoslavo
 Milan Stojanović – calciatore serbo